Kombinace písmen BBE může být:

 BBE (hudební skupina)
 Base Booster Effect
 Bijzondere Bijstands Eenheid – holandská protiteroristická jednotka
 Bad Boy Entertainment – hudební vydavatelství
 Bad Buyer Experience Špatné zkušenosti zákazníka – ebay termín, index špatnosti prodejce na základě negativních/neutrálních komentářů, nebo reklamací.

Externí odkazy